Premier Liha w piłce nożnej 2010/11 – XX edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 9 lipca 2010, a zakończył 21 maja 2010. Szachtar Donieck obronił po raz kolejny tytuł mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2010/2011
 Arsenał Kijów
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów
 Illicziweć Mariupol
 Karpaty Lwów
 Krywbas Krzywy Róg
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Metałurh Zaporoże
 Obołoń Kijów
 PFK Sewastopol 
 Szachtar Donieck 
 Tawrija Symferopol 
 Wołyń Łuck 
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
 – zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2009/2010.

Stadiony

Końcowa tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2011

Medaliści 
(liczba meczów i goli w nawiasach)

Uwaga: Piłkarze oznaczone kursywą występowali również na innych pozycjach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 na Ukrainie
2011 na Ukrainie